Матвеевский сельский совет () — входит в состав
Весёловского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Матвеевка.

История 
 1842 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Матвеевка 
 с. Восход

Примечания